Численность населения Хакасии по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 

Всего в Республике Хакасия, по данным переписи населения 2002 года, проживали представители свыше 100 национальностей. Для сравнения: по результатам первой Всесоюзной переписи населения 1926 года в Хакасском округе проживали в основном хакасы (50,0 %) и русские.

Хотя численность хакасов в республике увеличилась, как показала перепись 2002 года, в масштабах страны произошло её уменьшение: в 1989 году в России проживало 79 тысяч хакасов, а в 2002 — 76 тыс. Причины сокращения численности — снижение рождаемости и повышение уровня смертности, а также миграция. В 2002 году из общей численности хакасов 25,1 тыс. чел. (38,3 %) проживали в городских поселениях, 40,3 тыс. человек (61,7 %) — в сельской местности. Большая часть коренного населения проживает в Аскизском районе (31,6 %), Абакане (28,2 %), Таштыпском районе (11,9 %), меньшая доля хакасов проживает в Боградском районе (0,9 %) (это преимущественно населённый русскими район), г. Саяногорске (1 %), г. Черногорске (2 %). По данным переписи 2002, из общей численности русских 333,2 тыс. человек проживают в городских поселениях (76,0 %), 105,2 тыс. человек — в сельских.

Удельный вес основных национальностей Хакасии по данным переписей 1939 — 2010 годов:

Сократилась численность украинцев, бывших в Хакасии в 1989 году третьими после русских и хакасов.

В 2002 году наиболее многочисленными после русских и хакасов стали немцы, хотя их численность также снизилась. Главной причиной стал их выезд в Германию на постоянное место жительства.

Незначительно увеличилась численность коренных сибирских народов, в частности, шорцев — народа, относящегося к коренным малочисленным народам России. Компактные места их проживания: пос. Балыкса Аскизского района, сёла Анчул и Матур Таштыпского района.

Высокие темпы роста численности демонстрировали народы, активно мигрировавшие в Россию, в частности, в Хакасию, например, киргизы. Их численность в республике за 2002—2010 гг. выросла с 626 человек до 1875 человек, или в 3 раза.

Как правило, большая часть народов России считает родным язык своей национальности. 49,6 % нерусского населения Хакасии (54 464 человека) во время переписи 2002 года назвали русский своим родным языком. Это так называемое русскоязычное население состоит в основном из этнических хакасов, украинцев, немцев, татар, белорусов, а также эстонцев. Из 65 421 человека коренного населения Хакасии 41 334 (63,2 %) хакаса считали родным язык своей национальности, а 23 663 человека (36,2 %) — русский. Всего же русскоязычное население с учётом собственно русских составило 490 736 человек (90% от всего населения Хакасии).

Национальный состав по данным переписей населения 1939, 1959, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг.:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Хакасия